Il existe en France de nombreux odonymes « Rue du 19-Mars-1962 », sous diverses graphies, en référence à un événement contemporain majeur survenu à cette date :  le cessez-le-feu du , qui marque la fin de la guerre d'Algérie, selon la FNACA, au lendemain de la signature des accords d'Évian, bien que les violences aient perduré après cette date.

Les tableaux ci-dessous listent, par région et département, les communes françaises possédant un tel odonyme.
Les régions possédant plus d'une centaine de tels odonymes (Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées...) font l'objet d'un article dédié.

Voir aussi les noms de rues contenant cette même date, sans millésime, dans les articles principaux « 19-Mars (odonyme) » et « Dix-Neuf-Mars (odonyme) ».

Décomptes par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Rue (du) 19-Mars-1962 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne région Auvergne

Ancienne région Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne région Bourgogne

Ancienne région Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire 

{| border="0" width="95%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="100%" colspan="6" | « Rue (du) 19-Mars-1962 », en France
|-
! width="100%" colspan="6" | Région : Centre-Val de Loire — 6 départements — Au moins  dans les 2175 communes de cette région
(Décompte au )
|-
! valign="top" width="16%" | 18 - Cher 11 sur 290 communes
! valign="top" width="16%" | 28 - Eure-et-Loir 18 sur 402 communes 
! valign="top" width="16%" | 36 - Indre 14 sur 247 communes
! valign="top" width="16%" | 37 - Indre-et-Loire 8 sur 277 communes
! valign="top" width="16%" | 41 - Loir-et-Cher 6 sur 291 communes
! valign="top" width="16%" | 45 - Loiret > 10 sur 334 communes
|-
| valign="top" |
 Aubigny-sur-Nère
 Beffes
 Bourges
 Herry
 Jouet-sur-l'Aubois
 Jussy-le-Chaudrier
 Marseilles-lès-Aubigny
 Méreau
 Saint-Florent-sur-Cher
 Trouy
 Villequiers

| valign="top" |
 Anet
 Authon-du-Perche
 Bailleau-Armenonville
 La Bazoche-Gouet
 Beauvilliers
 Brezolles
 Bû
 Châteaudun
 Cloyes-sur-le-Loir
 Le Coudray
 Dampierre-sous-Brou
 Frazé
 La Loupe
 Luray
 Maintenon
 Mainvilliers
 Trizay-lès-Bonneval
 Viabon

| valign="top" |
 Ardentes
 Argenton-sur-Creuse
 Baraize
 Ceaulmont
 Cluis
 Déols
 Éguzon-Chantôme
 Issoudun
 Luant
 Montierchaume
 Niherne
 Le Poinçonnet
 Saint-Gaultier
 Saint-Marcel

| valign="top" | 
 Charnizay
 Notre-Dame-d'Oé
 Pernay
 La Riche
 Saint-Flovier
 Saint-Genouph
 Saint-Pierre-des-Corps
 Yzeures-sur-Creuse

| valign="top" | 
 Blois
 Molineuf
 Saint-Dyé-sur-Loire
 Saint-Sulpice-de-Pommeray
 Seur
 Suèvres

| valign="top" | 
 Autry-le-Châtel
 Bondaroy
 La Bussière
 Chambon-la-Forêt
 Châtillon-sur-Loire<ref group="45-">« Rue du 19-Mars-1962 », Châtillon-sur-Loire, Loiret, ex-région Centre, Centre-Val de Loire, France. 
Voir notamment : [ Google Maps] & Google Street 1 & Google Street 2 & Google Street 3 & [ ViaMichelin] & Géoportail & Bing cartes & Here WeGo & [ Mappy] & OpenStreetMap & rue-ville.info  & annuaire-mairie.fr & Wikiwix (sites consultés le 11 février 2018 : rue indiquée sous les anciens noms des deux voies qu'elle rassemble : Les Prés et Les Cormiers N sur Google Maps, ViaMichelin et Mappy ; site rue-ville.info non accessible).</ref>
 Fleury-les-Aubrais
 Le Malesherbois
 Pithiviers
 Saint-Jean-de-Braye
 Saran
|-

|}

 Corse 

 Grand Est 

 Ancienne région Alsace 

 Ancienne région Champagne-Ardenne 

 Ancienne région Lorraine 

 Hauts-de-France 

 Ancienne région Nord-Pas-de-Calais 

 Ancienne région Picardie 

 Île-de-France 

 Normandie 

 Ancienne région Basse-Normandie 

 Ancienne région Haute-Normandie 

 Nouvelle-Aquitaine 

 Ancienne région Aquitaine 

 Ancienne région Limousin 

 Ancienne région Poitou-Charentes 

 Occitanie 

 Ancienne région Languedoc-Roussillon 

 Ancienne région Midi-Pyrénées 

Après le vote le  d'une loi instituant une journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc, cette date a parfois été contestée par des élus.

Robert Ménard, maire de Béziers a annoncé en  avoir débaptisé devant environ 2 000 personnes, dont 500 opposants, la rue du , date des accords d'Evian qui mirent fin à la Guerre d'Algérie, pour la renommer du nom du commandant Hélie Denoix de Saint Marc, ancien militant de l'OAS, un officier qui a pris part au putsch des généraux à Alger, en , condamné à dix ans d’emprisonnement et gracié au bout de cinq années. La manifestation avait reçu l'appui de plusieurs associations, comme Ligue du Midi, Riposte laïque, Euro Jihad ou encore l'Adimad qui désirait ériger une stèle dédiée à l’Organisation armée secrète (OAS) au cimetière de Marignane en 2005.

 Pays de la Loire 

 Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Régions d'outre-mer 

 Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps et Google Street
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
 Bing maps Bing Maps
 Here WeGo Here WeGo
 Mappy Mappy
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville

 Références, notes et localisations 

 Références 

 Notes 

 Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles connexes 
 Place du 19-Mars-1962

19
03,19